Diotrefes d'Atenes, militar atenenc
 Diotrefes, retòric grec